María de las Nieves de Braganza (en portugués, Maria das Neves de Bragança; Kleinheubach, 5 de agosto de 1852-Viena, 15 de febrero de 1941) fue la mayor de los vástagos y la primera hija del exiliado rey Miguel I de Portugal y de su esposa, la princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Biografía 
María fue una infanta de Portugal y miembro de la Casa de Braganza por nacimiento. Hasta el nacimiento de su hermano Miguel, duque de Braganza, María fue titulaba princesa real de Portugal, un título de simulación, dado que su padre había sido depuesto en 1834. Por su matrimonio con Alfonso Carlos de Borbón, duque de San Jaime y pretendiente carlista al trono español, María de las Nieves fue reina consorte titular de España, Francia y Navarra para los carlistas.

María de las Nieves se casó con Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este, duque de San Jaime, el segundo hijo de Juan, conde de Montizón, y de su esposa, la archiduquesa María Beatriz de Austria-Este, el 26 de abril de 1871 en Kleinheubach. Alfonso Carlos era su sobrino segundo, pues el padre de María (Miguel I de Portugal) y la abuela de Alfonso Carlos (la infanta María Francisca de Portugal) fueron hermanos. Su unión produjo solo un hijo que murió algunas horas después de su nacimiento, en 1874. No tuvieron más hijos.

Títulos y órdenes

Títulos 
 5 de agosto de 1852-19 de septiembre de 1853: Su Alteza Real la princesa real de Portugal.
 19 de septiembre de 1853-26 de abril de 1871: Su Alteza Real la infanta María de las Nieves de Portugal.
 26 de abril de 1871-29 de septiembre de 1936: Su Alteza Real la duquesa de San Jaime, infanta de Portugal.
 29 de septiembre de 1936-15 de febrero de 1941: Su Alteza Real la duquesa viuda de San Jaime, infanta de Portugal.

Órdenes 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Mis Memorias. Sobre nuestra campaña en Cataluña en 1872 y 1873 y en el Centro en 1874. María de las Nieves de Braganza, Reina de España. Actas Editorial, Colección Luis Hernando de Larramendi. Madrid. 2002. ISBN 84-9739-027-X

Enlaces externos 

 Fondo María de las Nieves Braganza Borbón en el Portal de Archivos Españoles (PARES)

Casa de Braganza
Infantes de Portugal
Consortes de reclamantes del trono de España
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Mujeres carlistas
Fallecidos en Viena
Nacidos en Kleinheubach